Odontopygella är ett släkte av mångfotingar. Odontopygella ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Odontopygella